Then ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Then (* 1962), deutscher Tierarzt und Gentechnologiekritiker
 Erik Then-Bergh (1916–1982), deutscher Pianist und Musikpädagoge
 Felicitas Then (* 1986), deutsche Fernsehköchin
 Johann Michael Then (1814–1894), deutscher Politiker (Bayerische Patriotenpartei)
 Nicole Then (* 1980), deutsche Moderatorin und Weinkönigin 
 Rudolf Then (1889–1982), deutscher Unternehmer, Bundesverdienstkreuzträger

Siehe auch:
 Thenn